Сезона 2009/10. Серије А била је 78. сезона од постојања ове лиге. У лиги се такмичило 20 клубова, 17 из претходне сезоне и 3 новајлије из друге лиге Бари, Парма и Ливорно. Интер је освојио своју 18. титулу (пету за редом). А Интер се до последњег кола за титулу борио са Ромом. Осим њих у групну фазу Лиге Шампиона се пласирао и Милан, док је у квалификације отишла Сампдориа. Из лиге су испали Атланта, Сиена и Ливорно

Завршна табела лиге 
Завршна табела Серије А за сезону 2009/2010

Оди = Одиграни мечеви; Поб = Побеђени мечеви; Нер = Нерешени мећеви; Пор = Изгибљени мечеви; ДГ = Дати голови; ПГ = Примљени голови; +/- = Гол-разлика; Бод = Бодови

Статистика у сезони

Најбољи стрелци 

Серија А
Сезона 2009/10. у италијанском фудбалу